

Patronyme 

 Brian Holzinger, joueur professionnel américain de hockey sur glace
 Robert Holzinger, directeur de l'Association des juifs en Belgique